Eurimedó (en llatí Eurymedon, en grec antic Εὐρυμέδων) fou un grec d'origen incert que va ser subornat per Demòfil per acusar a Aristòtil d'impietat, dient que havia parlat irreverentment d'Hermes en un poema. Aquest poema el va conservar Ateneu de Naucratis.

Referències 

Persones de l'antiga Grècia